Maughold est un nom propre qui peut désigner :

Saint chrétien 
 Maughold († vers 488), ou Maccaldus, ancien brigand irlandais converti par saint Patrick et devenu évêque missionnaire sur l'île de Man ; fêté le 28 décembre.

Toponymes 

 Maughold, une paroisse administrative de l’île de Man ;
 Maughold, une paroisse insulaire de l’île de Man.

Références